Clemons hace referencia a varios artículos:

Lugares
Clemons (Iowa), ciudad en el condado de Marshall, Iowa, Estados Unidos.

Personas
Alonzo Clemons, escultor de animales estadounidense y savant
Clarence Clemons, músico y actor estadounidense, saxofonista del grupo de Bruce Springsteen E Street Band.
Kiersey Clemons, cantante y actriz estadounidense